Pavel – in varie lingue Paolo
 Marcel Pavel – cantante rumeno
 Pavel Pavel – ingegnere e archeologo ceco